

Комишенська сільська рада — сільське поселення, Зав'яловський район, Алтайський край
 Комишенська сільська рада — сільське поселення, Петропавловський район, Алтайський край